La saison 2006-2007 de 1. Bundesliga était la quarante-quatrième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Bayern Munich a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Six places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la septième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 2006-2007.

C'est le VfB Stuttgart qui a été sacré champion d'Allemagne pour la cinquième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, les clubs placés aux deux premières places du championnat se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2007-2008, le club arrivé troisième s'est quant à lui qualifié pour le troisième tour préliminaire de cette même Ligue des champions.

Alors que le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la première des trois places en Coupe UEFA 2007-2008, les deux autres places sont revenues au quatrième et au cinquième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

Le septième du championnat a quant à lui pris la place en Coupe Intertoto 2007.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 
  Allemagne RSSSF
   Site officiel

2006-2007
Allemagne 2006-2007
Allemagne 2006-2007
Allemagne